Юрий Леонидович Расторгуев () — советский и российский нефтехимик, почётный нефтехимик СССР, заслуженный деятель науки и техники Чечено-Ингушской АССР и РСФСР, ректор Грозненского нефтяного института (1970—1993), доктор технических наук, профессор. Один из создателей грозненской школы теплофизиков.

В 1967 году организовал отраслевую теплофизическую лабораторию Министерства нефтяной и химической промышленности СССР.

В 1987 году завершил разработку комплексной системы оперативного обеспечения народного хозяйства нормативно-справочными данными о теплофизических свойствах технически важных газов и жидкостей. За эту работу Расторгуеву была присуждена премия Совета Министров СССР. Расторгуевым были подготовлены 30 кандидатов и докторов наук.

Был членом комитета по государственным премиям РСФСР в области науки и техники. Являлся членом научного совета Академии наук СССР по проблемам теплофизики и теплоэнергетики. Избирался депутатом Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР.

Был автором двух книг.

Библиография 
 Григорьев Б. А., Мурдаев Р. М., Мурдаев Ю. Л. «Экспериментальное исследование P-V-T-зависимости воды», ТВТ, 12:1 (1974), с. 83—91.
 Григорьев Б. А., Расторгуев Ю. Л., Герасимов А. А., Курумов Д. С., Плотников С. А. Термодинамические свойства нормального гексана. Москва, 1990. ISBN 5-7050-0111-8. Издательство стандартов. 135 с.
 Ганиев Ю. А., Расторгуев Ю. Л. Теплопроводность органических жидкостей // Инженерно-физический журнал. № 3. С. 519.
 Григорьев Б. А., Янин Г. С., Расторгуев Ю. Л. Экспериментальное исследование изобарной теплоемкости смесей органических жидкостей. Журнал «Известия высших учебных заведений. Нефть и газ». № 4, 1982. с. 51—55.
 Расторгуев Ю. Л., Григорьев Б. А., Богатов Г. Ф. Экспериментальное исследование теплопроводности толуола. «Инженерно-физический журнал». ISSN 0021-0285. № 3, с. 470—476.

Ссылки 
 

Депутаты Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР
Почётные нефтехимики СССР
Теплофизики СССР
Заслуженные деятели науки и техники Чечено-Ингушетии